Павел Шабалин:
 Шабалин, Павел Владимирович (род. 1988) — казахстанский футболист.
 Шабалин, Павел Эдуардович (род. 1961) — российский альпинист, отец Марии Шабалиной (Толокониной).